

Музыкальные альбомы  
 For You — альбом американского певца и композитора Принса (1978) 
 For You — альбом Филиппа Киркорова (2007)
 For You — альбом-сборник американской певицы Джо Стаффорд (2011) 
 For You — альбом американской певицы и актрисы Селены Гомес (2014)

Песни 
 For You — песня американского музыканта Брюса Спрингстина из альбома Greetings from Asbury Park, N.J. (1973).
 For You — сингл группы Staind (2001).
 For You — песня британских исполнителей Лиама Пейна и Риты Оры (2018).